Баян:
 Баян — музыкальный инструмент.
 Баян, Боян — древнерусский певец.
 Баян — еженедельная музыкальная газета Российской империи.
 Байан — главная книга пророка Баба, почитаемая бахаистами как священное писание. В собирательном смысле — все произведения Баба.
 Баян (Боян) — в интернет-сленге название повторной публикации шутки или информации. Информация может быть опубликована в том же источнике (например в том же форуме, или даже в том же разделе форума, группе, странице и т. д.).
 Баян — в нарко-сленге название шприца.
 Баян — радиостанция Исламского государства.

Техника 
 Баян — парусно-винтовой корвет российского императорского флота.
 «Баян» и «Баян» II — броненосные крейсеры российского императорского флота. Первый включён в списки флота в 1899 году, унаследовав имя от списанного корвета, и вступил в строй в 1903 году; 26 ноября 1904 года потоплен в гавани Порт-Артура. Второй был построен после русско-японской войны и назван в честь первого крейсера.
 «Баян» Р-135 — мобильная армейская коротковолновая радиостанция мощностью 15 кВт, базирующаяся на 4-х автомобилях Урал-375Д.

Персоналии

Имя 
 Баян I — аварский каган, правил в 562—602 годах.
 Баян II — аварский каган, правил в 602—617 годах.
 Баян (ум. 690) — последний хан Великой Болгарии.
 Баян (Боян) — древнерусский или славянский певец, упоминается в «Слове о полку Игореве».
 Баян (годы правления 1302 — около 1319) — хан Белой Орды.
 Баян (ок. 1239) — князь волжских болгар.
 Баян (1236—1295) — монгольский полководец династии Юань, воевавший против династии Сун.
 Баян (ум. 1340) — меркитский военачальник, впоследствии канцлер династии Юань.
 Батыр Баян — один из легендарных героев 200-летней войны казахского народа против Джунгарии.
 Баян ибн Самаан — исламский религиозный деятель из арабского рода Бану Тамим, приверженец крайних шиитских (гулат) взглядов о «божественности» Али ибн Абу Талиба.
 Баян Ширянов — российский писатель и журналист.

Фамилия 
 Вадим Баян (1880—1966) — русский писатель.
 Нур Баян (1905—1945) — татарский поэт.
 Баян, Олег Аршакович (род. 1976) — российский футболист, футбольный функционер.
 Баян, Радислав Санаевич (род. 1964) — российский государственный деятель, Министр финансов Республики Тува.

Персонажи 
 Баян сулу — героиня казахской лиро-эпической поэмы XIII—XIV веков, возлюбленная Козы Корпеша.

Топонимы

Азербайджан 
 Баян — село в Дашкесанском районе.
 Баян — село в Огузском районе.

Казахстан 
 Баян (быв. Наследниковка) — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Баян — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Баянаул — посёлок на юге Павлодарской области.

Китай 
 Баян-Гол — город на юге Внутренней Монголии в Китае, на реке Хуанхэ.
 Баянь — уезд города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян.

Монголия 
 Баян — сомон в Центральном аймаке Монголии.
 Баян — сомон аймака Туве, Монголия.
 Баян-Улэгэй — прежнее русское название города Улгий в западной Монголии, в долине реки Кобдо. Административный центр аймака Баян-Улгий.

Россия 
 Баян — село в Джидинском районе Бурятии.
 Баян — село в Сретенском районе Забайкальского края.

См. также 
 Боян (значения)

Примечания